III Mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie, które odbyły się od 17 kwietnia do 20 kwietnia 1997 roku w Göteborgu w Szwecji.

Tabela medalowa

Podium

Mężczyźni

Kobiety 

Mistrzostwa świata w pływaniu
1997 w sporcie
1997 w Szwecji
Sport w Göteborgu